

Austria 
2 gminy katastralne:
 Badendorf (Ragnitz)
 Badendorf (Ober-Grafendorf)

Niemcy 
1 gmina:
 Badendorf – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn,  powiecie Stormarn